Альберта — жіноче ім'я, жіноча форма імені Альберт.

Альберта — місто, штат Міннесота
 Альберта — місто, штат Вірджинія
 Альберта — невключена територія в штаті Алабама, США.

Альберта — гора у хребті Черчилль, в Канадських скелястих горах (провінція Альберта, Канада).
 Альберта — канадська провінція.
 Альберта — найбільший вугільний басейн на заході Канади.

Інше 
 Меморіал Альберта
 Лірохвіст Альберта
 Музей Вікторії та Альберта

Див. також 
 Альберт